Mir - estação espacial soviética (e, mais tarde, russa).
 Mir-2 - projeto de uma estação espacial soviética (e, mais tarde, russa).
 Mir (servidor gráfico) - um servidor gráfico produzido pela Canonical Ltd.

Pessoas
 Frank Mir
 Bang Mir , cantor coreano

Outros
 Movimento de Esquerda Revolucionária
 Mir (Bielorrússia)
 Mir (comunidade) - antigas comunidades de servos

Desambiguação